Bijovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бижовци) :
Bijovtsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Bijovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.